Aïrat Naïlevitch Ziazov - en  - (né le  à Nijnekamsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Neftekhimik Nijnekamsk, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga en 2008. Le , il joue son premier match dans la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga. Cette année-là, entouré des frères jumeaux Stanislav et Iaroslav Alchevski, il termine meilleur pointeur de la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga.

Il participe et remporte avec la Russie à l'Universiade d'hiver 2011.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2010 : remporte le Trophée Boris Mikhaïlov du meilleur pointeur.
 2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga ||16 ||2 ||5 ||7 ||6 || || || || ||
|-
| rowspan=2|2008-2009 || Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga || 42|| 22|| 20|| 42|| 54|| || || || ||
|-
| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 12|| 2|| 1|| 3|| 14|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Reaktor || MHL || 52|| 38|| 45|| 83|| 106|| 7|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2009-2010 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Reaktor || MHL|| 20|| 7|| 21|| 28|| 20|| 5|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Ariada-Akpars Voljsk || VHL || 43|| 4|| 4|| 8|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Sokol Novotcheboksarsk || Pervaïa Liga || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 29|| 0|| 1|| 1|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Dizel Penza || VHL || 6|| 1|| 8|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Kristall Saratov || VHL || 17|| 7|| 5|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 28|| 5|| 8|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4|2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 8|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Roubine Tioumen || VHL || 8 || 0 || 1 || 1 ||6 || 10 || 4 || 5 || 9 || 15
|-
| 2015-2016 || Neftianik Almetievsk || VHL || 44 || 4 || 17 || 21 || 38 || 12 || 1 || 5 || 6 || 8
|-
| 2016-2017 || Dizel Penza || VHL || 7|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Saryarka Karaganda || VHL || 52|| 15|| 20|| 35|| 42|| 7|| 0|| 5 || 5|| 4
|-
| 2018-2019 || Saryarka Karaganda || VHL || 52|| 14|| 33|| 47|| 26|| 19|| 7|| 12|| 19|| 10
|-
| 2019-2020 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Saryarka Karaganda || VHL || 38|| 7|| 16|| 23|| 22|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan || 3|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Lada Togliatti || VHL ||18 || 4|| 3|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Nijnekamsk
Naissance en janvier 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Tver
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Saryarka Karaganda